PLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Point Lookout M.g. Clark (Stati Uniti)
 plk – codice ISO 639-3 della lingua kohistani shina